Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons, la Géhenne (aussi connue sous le nom de l'Éternité Blême de la Géhenne, les Quatre Fournaises, ou les Feux de la Perdition) est un plan extérieur d'alignement loyal mauvais.

Description

La Géhenne compte quatre couches ou strates, chacune consistant en une paire de volcans flottant dans l'espace, se rejoignant à leur base, et haut de plus de  km. La première couche, Khalas, est un endroit brûlant, mais les volcans refroidissent à mesure qu'on passe à travers les couches. La troisième couche, Mungoth, est un endroit frais, alors que Krangath est gelé et mort.

Les yugoloths seraient originaires de la Géhenne, bien qu'on les trouve aussi dans la Gaste Grise. Ici, leur règne est beaucoup plus dur et ouvert que dans la Gaste Grise. 
La Tour des arcanoloths se trouve dans la Géhenne.

Couches

Khalas
Khalas compte de nombreux royaumes divins, dont celui du dieu kobold Gaknulak ; Aknuthrak, le royaume de Cheisin du dieu des rats-garou Squerrik, le royaume de Math Mathonwy de Corriegrave, et le royaume du Palais de Larmes de Sung Chiang.

Chamada
Chamada compte aussi plusieurs royaumes divins, dont le royaume de Thraotor du dieu géant Memnor, le Palais du Désespoir du dieu Sargonnas. Il est aussi le refuge de dieux morts, comme le Bastion de la Haine de Iyachtu Xvim, et le Rictus de Maanzecorian. On peut aussi trouver la cité flottante de Nimicri sur cette couche.

Mungoth
Mungoth est le royaume du dieu liche Velsharoon, appelé l'Étreinte de la Mort, et l'antre de Loviatar.

Krangath
Krangath inclut le royaume de la Nuit du Dessous, appartenant au dieu orc Shargaas. C'est aussi le foyer de Mellifleur, qui vit dans sa citadelle d'obsidienne de Hopelorn.

Plan extérieur